Lid steht für:
 Augenlid

Lid ist der Familienname folgender Personen:
 Dagny Tande Lid (1903–1998), Malerin, Dichterin, botanische Illustratorin
 Hilde Synnøve Lid (* 1971), norwegische Skisportlerin
 Johannes Lid (1886–1971), norwegischer Botaniker
 Mons Lid (1896–1967), norwegischer Politiker

lid steht für:
 Nyindrou (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache im westlichen Teil von Manus (Insel), Manus Province, Papua-Neuguinea

LID steht für:
 Landwirtschaftlicher Informationsdienst, Presse- und Informationsstelle der Schweizer Landwirtschaft in Bern 
 Lichtinduzierte Degradation, Effekt in Solarmodulen
 Local Identifier, logische Adresse in einem InfiniBand-Netzwerk
 Location Identifier, Identifikationscodes (z. B. IATA, ICAO) für Luftfahrteinrichtungen
 LIDs, Light-Weight Documentation of Experiences, leichtgewichtige Methode zur Erfahrungsdokumentation in der Softwareentwicklung
 Militärflugplatz Valkenburg (IATA-Code), niederländischer Flughafen
 Alidaunia (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft

LiD steht für:
 Landschaften in Deutschland, einer landeskundlichen Buchreihe
 Lewica i Demokraci, polnisches Wahlbündnis
 Lithiumdeuterid, chemische Verbindung

Siehe auch:
 Lied (Begriffsklärung)
 Lith (Begriffsklärung)
 Lieth (Begriffsklärung)
 Liet
 Lead
 LEED
 Lider

Abkürzung